The Style Council (в переводе с английского — «стильный совет» или "совет стиляг") — британская рок-группа, существовавшая с 1983 по 1989 год.

В состав группы входили:
 Пол Уэллер — бывший вокалист/гитарист рок-группы The Jam
 Мик Талбот — клавишник
 Стив Уайт — ударник
 Ди Си Ли (Dee C. Lee) — вокалистка

Карьера 
Группа известна смешением множества стилей — от поп-музыки до практически стопроцентного рока. Также просматривается политический или жесткий социальный подтекст во многих песнях. Пожалуй, наиболее успешный альбом из всех выпущенных — «Our Favourite Shop» 1985 года. Самые известные песни коллектива The Style Council — синти-поп баллада «Long Hot Summer» (1983), джазовая композиция, написанная под вокал Tracey Thorn «The Paris Match», и незамысловатая по инструментальной части, но глубоко социальная песня «Shout To The Top».
Группа распалась в 1989 году. Последние альбомы: Modernism: A New Decade (Дип-хаус стиль) и Confessions Of A Pop-Group (в традициях поп-музыки и джаза), несмотря на свою уникальность, оригинальность, оказались наименее популярными в творчестве группы.

Дискография

Студийные альбомы 
 1983 Introducing the Style Council (Polygram);
 1984 Cafe Bleu (Polygram);
 1985 Our Favourite Shop (Polygram);
 1987 Cost of Loving (Polygram);
 1988 Confessions of a Pop Group (Polygram);
 1988 Modernism: A New Decade (Polygram).

Сборники 
 The Singular Adventures of The Style Council - Greatest Hits Vol.1 (1989) 
 Headstart For Happiness (1991)
 Here's Some That Got Away (1993) 
 The Style Council Collection (1996)
 Master Series (1997)
 The Complete Adventures of The Style Council (5-CD бокст-сет) (1998)
 Classic Style Council - The Universal Masters Collection (1999)
 Greatest Hits (2000) 
 The Collection (2001)
 The Best Of The Style Council - Superstar Collection (2001)
 Cafe Blue - The Style Council Cafe Best (2002)
 The Best Of The Style Council - The Millennium Collection (20th Century Masters) (2003)
 The Sound Of The Style Council (2003)
 The Ultimate Collection (3 CD) (2004)
 Gold (2 CD) (2006)
 Sweet Loving Ways - The Style Council Collection (2 CD) (2007)

Прочее 
 1984 My Ever Changing Moods (Geffen) (USA issue);
 1985 Internationalists (Geffen) (USA issue);
 1986 Home & Abroad [live] (Polygram);

Примечания

Ссылки 
 http://www.lastfm.ru/music/The+Style+Council

Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1989 году
Группы новой волны из Великобритании
Исполнители Polydor Records
Исполнители Geffen Records